

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.
 Псамметих стал фараоном, освободив страну от ига Ассирии.
 655—525 — 26-я (ливийская, саисская) династия в Египте.
 655/664 — 610 — Фараон Псамметих I. Женат на дочери верховного жреца в Гелиополе. Сохранение власти у правителей Гераклеополя и Фив. Псамметих заставил эфиопскую царевну («жену Амона») удочерить свою дочь.

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Цзиньский князь послал войска против крепостей, где укрылись его сыновья. Евнух Бо-ди из Пу стал понуждать Чун-эра покончить с собой, но тот бежал, хотя Бо-ди отрубил рукав одежды. Войска осадили также Цюй, но цюйцы успешно оборонялись.
 Чун-эр со спутниками («пятью мудрыми мужами») по совету Ху Яня (эпизод 91 «Го юй») из Богу бежал к племенам ди, так как его мать была дочерью главы диского рода Ху-ши. В это время дисцы напали на цзюжу (цянцзюшу) и захватили двух дочерей их вождя: согласно «Цзо чжуань» и гл.43 «Ши цзи», старшую дочь выдали замуж за Чжао Шуая, и она родила сына Дуня, а младшую — за Чжу-эра, и она родила Бо-чоу и Шу-лю.
 Весной княгиня Малого Ци Бо-цзи прибыла в Лу, чтобы представить его князю своего сына (комментаторы «Чуньцю» порицали поездку женщины).
 Летом луский сановник Гунсунь-цзы отправился в Моу для женитьбы.
 Летом состоялся съезд князей в Шоучжи (мирный, на него съехались на обычных колесницах). Присутствовали наследник чжоуского вана, князья Ци, Сун, Лу, Чэнь, Вэй, Чжэн, Сюй и Цао. В 8 луне князья заключили договор, кроме чжэнского князя, который покинул съезд.
 В 8 луне чусцы уничтожили княжество Сянь, сяньский князь (цзы) бежал в Хуан.
 В 9 луне, в день у-шэнь, при новолунии, было солнечное затмение (в «Ши цзи» не отмечено). По современным данным, затмение произошло 19 августа 655 года до н. э. 
 Осенью циньский Му-гун лично возглавил поход на Цзинь и сразился с цзиньцами в Хэцюй (в то время Шэнь-шэн был мёртв, а другие наследники бежали).
 Цзиньский Сянь-гун спросил у гадателя Яня, когда лучше всего напасть на Го, и получил ответ: между 9 и 10 луной (эпизод 94 «Го юй»). Правитель Юй принял в подарки яшму и лошадей и разрешил проход цзиньских войск против Го. Советник Гун Чжи-ци предостерегал его (эпизод 93 «Го юй»), но безуспешно, и бежал из Юй в горы Сишань. Зимой войска Цзинь уничтожили Го, Го-гун Чоу бежал в Чжоу. На обратном пути цзиньский князь внезапно напал на Юй и разгромил его. Зимой цзиньцы взяли в плен юйского правителя (Юй-гуна) и его сановника Байли Си (Цзин Бо).
 Байли Си стал слугой в свите невесты циньского Му-гуна и отправлен в Цинь, но по дороге бежал в Юань. Его схватили на границе с Чу, а Му-гун выкупил его за 5 бараньих шкур, зная его мудрость.
 Они беседовали три дня о государственных делах, Байли Си посоветовал ему пригласить к себе Цзянь-шу. Му-гун пригласил его и сделал шан-дафу (высшим сановником).

См. также

Примечания